Кампо-де-Мирра (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Виналопо. Занимает площадь 21,8 км². Население — 420 человек (на 2010 год).

История 
В Кампо-де-Мирра (тогда на этом месте была деревня Альмисра) в 1244 году был заключен договор между королём Хайме I Арагонским и инфантом Альфонсом Кастильским, будущим королём Альфонсом X Мудрым.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Campo de Mirra
 Índice estadístico de Campo de Mirra
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Campo de Mirra en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana

Населённые пункты Аликанте
Муниципалитеты Аликанте